

Sigle 
 Tibetan Homes Foundation – fondazione gestita dal Dipartimento dell'Educazione del Governo tibetano in esilio

Chimica 
 THF – tetraidrofurano, etere ciclico

Fisica 
 THF – Tremendously high frequency

Codici 
 THF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Berlino-Tempelhof di Berlino (Germania)
 thf – codice ISO 639-3 della lingua thangmi